Platanenhain bezeichnet

 allgemein einen Hain aus Platanen
 speziell
 Platanenhain (Darmstadt), Teil der Darmstädter Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe
 den Platanenhain Chor-Chinor, siehe Urgut
 Teil des Parks von Schlosspark Kroměříž